Ponta Itapua kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ponta Itapuã (udde i Brasilien, Bahia), Salvador, 
 Ponta Itapuã (udde i Brasilien, Espírito Santo), 

Robotskapade Brasilienförgreningar